

Sigle 
 Diagnostic Interview for Borderlines  – intervista diagnostica per il disturbo borderline di personalità

Codici 
 DIB – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Chabua di Dibrugarh (India)
 dib – codice ISO 639-3 della lingua dinka meridionale centrale

Informatica 
 .DIB – estensione file del formato Windows bitmap

Altro 
 Dib  – personaggio del cartone animato Invader Zim